Quarantainestation Heijplaat, instelling in Rotterdam
 Quarantaine-inrichting (Wieringen), instelling in Noord-Holland